Зелёный Под () — село в Горностаевском районе Херсонской области Украины. В 2022 году, во время вторжения России на Украину, село было захвачено. На данный момент находится под оккупацией ВС РФ.

Население по переписи 2001 года составляло 233 человека. Почтовый индекс — 74621. Телефонный код — 5544. Код КОАТУУ — 6522655101.

Местный совет 
74600, Херсонская обл., Горностаевский р-н, пгт Горностаевка, ул. Ленина, 133

Ссылки 
 Зелёный Под на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Горностаевского района